Місто:
 Привілля — Луганська область, Лисичанська міська рада, місто районного значення
Села:
 Привілля — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Привілля — Дніпропетровська область, Покровський район
 Привілля — Донецька область, Бахмутський район
 Привілля — Донецька область, Краматорська міська рада
 Привілля — Донецька область, Слов'янський район
 Привілля — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Привілля — Луганська область, Сватівський район
 Привілля — Миколаївська область, Баштанський район
 Привілля — Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 Великомихайлівський район)
 Привілля — Сумська область, Шосткинський район
 Привілля — Харківська область, Близнюківський район
 Привілля — Харківська область, Лозівський район
 Привілля — Херсонська область, Каланчацький район